Cinnamon girl (Neil Young), een single van Neil Young uit 1970
 Cinnamon girl (Prince), een single van Prince uit 2004
 Cinnamon Girl (2013), Amerikaanse film uit 2013